Näherung steht 

in der Mathematik für
 Approximation (genäherte Berechnung von Funktionen)
 Näherungswert einer Rechnung oder einer reellen Zahl 

In der Geodäsie für
 Näherungskoordinaten

in der Physik für
 Bornsche Näherung
 Born-Oppenheimer-Näherung
 Debye-Näherung
 Fraunhofer-Näherung
 Heitler-London-Näherung 
 Hückel-Näherung
 Semiklassische Näherung
 Tamm-Dancoff-Näherung
 Taylor-Näherung
 WKB-Näherung

Siehe auch:
 Annäherungsschalter
 Nehrung